Слугино — название нескольких населённых пунктов:
 Слугино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Слугино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.